Ferdinand van Portugal, hertog van Guarda (Abrantes, 5 juni 1507 - aldaar, 7 november 1534) was een Portugese infant uit het huis Aviz.

Levensloop
Ferdinand was de derde zoon van koning Emanuel I van Portugal uit diens tweede huwelijk met Maria van Aragón, dochter van koning Ferdinand II van Aragón en koningin Isabella I van Castilië. Bij zijn geboorte werd hij benoemd tot heer van Alfaiates, Sabugal, Abrantes, Trancoso, Lamego en Marialva. Op 5 oktober 1530 kreeg hij per decreet van zijn broer Johan III eveneens de titel van hertog van Guarda.

In 1530 huwde hij met Guiomar Coutinho, de vijfde gravin van Marialva en de derde gravin van Loulé en een rijke erfgename uit de Portugese adellijke familie Coutinho. Het huwelijk was gearrangeerd door Ferdinands broer Johan III en na de bruiloft ging het echtpaar in Abrantes wonen. Ze kregen twee kinderen: een dochter Luisa (1531-1534) en een zoon (1533) die kort na de geboorte overleed.

Ferdinand stierf in november 1534 op 27-jarige leeftijd, een maand nadat zijn dochter was overleden. Een maand en een paar dagen later stierf ook zijn weduwe. Ferdinand werd bijgezet in de Sint-Dominicuskerk van Abrantes.

Voorouders

Huis Aviz
Guarda